Červenka nebo Červenková může být:
biologie
 červenka (Erithacus) – rod pěvců z čeledi lejskovití
 červenka obecná
 červenka japonská
 červenka černohrdlá
 červenka hvězdičková
 červenka horská
 červenka pralesní
 červenka sanghská
 červenka angolská
 červenka hvízdavá
 červenka lejskovitá
 červenka lesní
 červenka modrokřídlá
 červenka tanzánská
 červenka ugandská
 červenka usambarská
 hřib červenka – starší název pro několik druhů hub z okruhu hřibu satanu (Rubroboletus satanas)

onemocnění
 červenka drůbeže – septické onemocnění vyvolávané bakterií Erysipelothrix rhusiopathiae
 červenka (erysipeloid) – kožní choroba zvířat i lidí
 červenka (koní) – koňská chřipka

místní názvy
 Červenka (okres Olomouc), obec v okrese Olomouc
 Červenka (nádraží)
 Červenka (přítok Husího potoka) – levostranný přítok Husího potoka
 Červenka (přítok Jasenice) – levostranný přítok Jasenice v okrese Vsetín
 Červenka (přítok Javornického potoka) – levostranný přítok Javornického potoka v okrese Jeseník a v Polsku
 Červenka (rybník) – rybník poblíž usedlosti Dvorce, katastrální území Třeboň
 Veľká Červenková – hora v Kysuckých Beskydech

příjmení osob
 viz Červenka (příjmení)

kultura
 Červenka nebo Červenka nese smrt – detektivní román Joa Nesbøho

Podobné názvy 
 Červinka
 Červenkov

Externí odkazy